KGB může označovat:

 KGB, Комитет государственной безопасности, česky Výbor státní bezpečnosti, sovětská tajná služba
 KGB RB (КГБ РБ) – ruská zkratka běloruské zpravodajské služby KDB (КДБ)
 KGB, zkratka pro kerb-guided buses, autobus vedený obrubníky, viz autobusová dráha
 KGB, Kyrgyz General Aviation, IATA kód kyrgyzské letecké společnosti
 KGB Archiver, open source software
 Kingdom of Great Britain, (Spojené) Království Velké Británie, britský státní útvar v letech 1707–1801
 KGB, zkratka pro Karel Gott Band, doprovodnou skupinu Karla Gotta

Zkratky